Block-system ou en français block-systeme peut faire référence à :

 Système anti-blocage des roues (ABS, sigle en allemand d'), un système d'assistance au freinage utilisé sur les véhicules roulants ;
 Block-système, ou cantonnement, le moyen généralement employé pour assurer un espacement suffisant entre deux convois circulant dans le même sens sur une voie ferrée.